Buxtehude 
ist der Name
 einer nordniedersächsischen Mittelstadt, siehe Buxtehude
 eines dänisch-deutschen Organisten und Komponisten, siehe Dieterich Buxtehude
 eines Hamburger Bürgermeisters im 14. Jahrhundert, siehe Meinardus Buxtehude 
 eines nach dem Komponisten Dieterich Buxtehude benannten Asteroiden, siehe (4344) Buxtehude
und erscheint in der Redewendung „in / aus / nach Buxtehude“, wo B. für einen kleinen, abgelegenen Ort steht.